Баш-Кууганды () — высокогорное село в Жумгальском районе Нарынской области Киргизии. Входит в состав Баш-Куугандынского аильного округа.

Расположено на правом берегу реки Джумгал на высоте 1800 м над уровнем моря. Районный центр село Чаек находится в 18 км восточнее, 162 км до железнодорожной станции Балыкчи. Возникло в 1930-е годы.

Население в 2009 году составляло 2353 человека. Жители, в основном, занимаются животноводством.

Примечания

Ссылки 
 Баш-Кууганды
 Баш-Кууганды

Населённые пункты Жумгальского района